«Лі́д у ка́вовій гу́щі» — телевізійний фільм режисера Галини Шигаєвої, що вийшов на екрани в 2009 році.

Сюжет 
Люся — звичайний суфлер у театрі. Дівчині вже під тридцять, вона сором'язлива і закохана в місцеву театральну зірку. Однак мама героїні хоче, щоб донька знайшла собі більш приземленого, але й більш реального хлопця. Назначене чергове підлаштоване побачення, але через збіг обставин Люся знайомиться зовсім не з тим, кого їй підібрали у залицяльники…

Ролі

Знімальна група 
 Режисер — Галина Шигаєва
 Сценарист — Марія Бек, Олена Бойко
 Продюсер — Валентин Опалєв
 Композитор — Тимур Полянський

Телефільми 2009
Українські фільми 2009
Кінокомедії 2009
Кінокомедії України
Телефільми України
Фільми Галини Шигаєвої